Ма́ттіас фон дер Ре́ке () — німецьке ім'я.

Персоналії 
 Маттіас I фон дер Реке — добленський комтур.
 Маттіас II фон дер Реке — курляндський ландгофмейстер, син Маттіаса І.